Peračica je lahko:

Peračica, naselje na Gorenjskem
Peračica (902 m), vrh nad Bohinjsko Belo  
Peračica (522 m), vrh v bližini naselja Peračica na Gorenjskem 
Peračica, vodotok (potok) na Gorenjskem
Peračica (viadukt) na slovenski avtocesti A2 nad istoimenskim potokom (Gorenjska)